Танев — болгарская фамилия. Также топоним.

Носители фамилии 
  — болгарский военный деятель.
  — болгарский композитор.
  — болгарский актёр театра и кино.
 Брэндон Танев (род. 1991) — канадский хоккеист, брат Криса Танева.
 Васил Танев — болгарский политик.
 Георгий Танев — болгарский политик.
  — болгарский политик. Министр земледелия Болгарии в 1992—1994 гг.
  — болгарский спортсмен.
 Крис Танев — канадский хоккеист, брат Брэндона Танева.
  — болгарский футболист.
  — болгарский футболист.
  — болгарский футболист.
 Никола Танев — болгарский художник. Брат Стефана Танева.
  — учёный-климатолог. Ведущий датского телеканала TV2.
  — болгарский журналист. Брат Никола Танева.
  — болгарский педагог.
  — болгарский политик.
  — болгарский художник.
  — имя болгарского тяжёлоатлета Петра Танева после принятия гражданства Катара.
 Елена Танева — российская поэтесса.

Топоним 
 Танев — река в Польше, приток Сана.

См. также 
 Тонев